Carrapato - artrópode da ordem dos ácaros
Ou ainda:
Carrapato (canção) - da cantora Anitta

Júlio Filipe de Almeida Carrapato - jogador de futebol 

Desambiguação